Дми́трий Булга́ков:
 Булгаков, Дмитрий Дмитриевич (1905−1991) — советский архитектор.
 Булгаков, Дмитрий Иванович (ранее 1496−1552) — князь из Гедиминовичей, московский боярин и воевода.
 Булгаков, Дмитрий Витальевич (род. 1954) — заместитель министра обороны РФ, генерал армии. Герой Российской Федерации.